Indonesië
 Sukawati (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Gianyar in de provincie Bali
 Sukawati (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gianyar in de provincie Bali
 Tjokorda Gde Rake Sukawati, president van de deelstaat Oost-Indonesië.